

Хотінь — селище міського типу Сумського району Сумської області
 Хотінь (Калуш) — один з районів малоповерхової садибної забудови Калуша, до 1972 року — приміське село.

Хотінь — село в гміні Загір'я Сяноцького повіту Підкарпатського воєводства

Див. також 
 Хотень
 Хотень Перший
 Хотень Другий
 Хотин (значення)
 Хоцень